Европейские международные тропы () — семейство межгосударственных пешеходных маршрутов Европы, созданных Европейской пешеходной ассоциацией.

Первой европейской пешеходной тропой был Синий маршрут в Венгрии, устроенный в 1938 году. Сейчас он включён в маршрут E4, а всего в это семейство входит 12 маршрутов общей длиной свыше 55000 км, обозначаемыми буквой «Е».

Через Россию на текущий момент проходит только маршрут E9 (в Калининградской области), через Украину проходит только E8 (в Закарпатской области), Белоруссия не охвачена вовсе.

Пешеходный туризм
Пешие дороги Европы
Европейские_маршруты